Kreutzersonate steht für:
 Violinsonate Nr. 9 (Beethoven) (1803)
 ein Streichquartett von Leoš Janáček (1923)
 einen Roman der niederländischen Autorin Margriet de Moor (2002)

Die Kreutzersonate steht für:
 Die Kreutzersonate, Erzählung von Lew Tolstoi (1889)
 einen Film von Veit Harlan (1937)
 einen Film von Éric Rohmer (1956)